Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является административным и контролирующим футбольным органом на европейском континенте. На данный момент, он под своей эгидой проводит четыре клубных соревнования: Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА, Суперкубок УЕФА и Лигу конференций УЕФА.

УЕФА также проводил Кубок обладателей кубков УЕФА, который был упразднён в 1999 году и Кубок Интертото, упразднённый в 2008 году. Межконтинентальный кубок, где принимали участие клубы, входящие в УЕФА и КОНМЕБОЛ, организовывала Японская футбольная ассоциация совместно с компанией Toyota. Континентальные футбольные организации Европы и Южной Америки не были организаторами этого турнира и лишь давали своё согласие на участие клубов — победителей (иногда — финалистов) Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес.

К главным еврокубкам относятся Кубок европейских чемпионов (с 1992 года — Лига чемпионов), Кубок обладателей кубков (упразднён в 1999 году), Лига Европы (до 2009 года — Кубок УЕФА) и Лига конференций. УЕФА формально не может рассматривать Кубок ярмарок, являющийся непосредственным предшественником Кубка УЕФА, в качестве турнира, проводившегося под эгидой этой организации. Однако результаты этих турниров приводятся на сайте УЕФА для статистической информации, кроме того, ведущие статистические организации, такие как RSSSF, традиционно не разделяют достижения клубов в Кубке ярмарок и Кубке УЕФА.

Единственным клубом, который выиграл все клубные соревнования УЕФА, является итальянский «Ювентус». 12 июля 1988 года «Ювентус» получил от управляющего органа европейского футбола Почётный знак УЕФА, в признание его победы в трех основных европейских клубных соревнованиях: Кубке европейских чемпионов, Кубке обладателей кубков УЕФА и Кубке УЕФА. Плюс к этому, в 1999 году, «Ювентус» выиграл и Кубок Интертото.

Самым успешным клубом в истории УЕФА является испанский «Реал Мадрид», который выиграл 21 европейских титулов. Он также является обладателем рекорда по количеству побед в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов УЕФА, выиграв этот турнир 14 раз. На втором месте идут «Милан» и «Барселона» с 14 титулами. Испания является рекордсменом по количеству побед в турнирах УЕФА — 58 титулов, на втором месте идёт Англия с 44 титулами. На счету итальянских клубов 42 победы в турнирах.

В список не включён Суперкубок УЕФА 1972 года, по причине не признания его УЕФА.

Достижения

Легенда

По клубам 
В данной таблице перечислено общее число клубных соревнований УЕФА, выигранных клубами. Испанский клуб «Реал Мадрид» выиграл наибольшее количество клубных соревнований — 28 титулов, и имеет рекордное количество побед в Лиге Чемпионов — 14 раз. «Севилья» является обладателем рекорда по количеству побед в Кубке УЕФА, выиграв его шесть раз.

На сегодняшний день только «Ювентус», «Аякс», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» выиграли все три главных клубных соревнования УЕФА: Лигу чемпионов, Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА.

Данные по состоянию на 27 августа 2022 года.

По городам 
В данной таблице перечислено общее число клубных соревнований, выигранных клубами из отдельно взятого города.

Данные по состоянию на 27 августа 2022 года.

По странам 
В данной таблице перечислено общее число клубных соревнований, выигранных клубами из отдельно взятой страны.

Данные по состоянию на 27 августа 2022 года.

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших клубные турниры под эгидой УЕФА

Примечания

Сноски

Источники

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Список победителей
Списки футбольных клубов по титулам